Ferienspiele bezeichnet:
 Ferienspiele (Jugendarbeit), organisierte Feriengestaltung
 Ferienspiele (DDR), Ferienbetreuung von Kindern im Schulbereich in der DDR